Барио ла Мина има више значења:

 Барио ла Мина (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Мина (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику